Famalicão ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Famalicão (Guarda)
 Famalicão (Nazaré)
 Vila Nova de Famalicão im Distrikt Braga
 Vila Nova de Famalicão (Gemeinde)
 Vila Nova de Famalicão (Municipio), Municipio